«Водафон Парк» () — многофункциональный стадион, расположенный в турецком городе Стамбул. Домашняя арена футбольного клуба «Бешикташ». Вместимость — 41 903 зрителя.

Стадион возвели на месте прежнего клубного стадиона «Бешикташа» «Инёню», имевшего статус исторического памятника, что осложняло реализацию проекта нового стадиона. Работы по сносу «Инёню» начались 2 июня 2013 года, после окончания плей-офф Первой лиги. Ориентировочная стоимость проекта составила около 80 миллионов долларов США.

Церемония открытия нового стадиона состоялась 11 апреля 2016 года. В матче открытия «Бешикташ» принимал в рамках турецкой Суперлиги «Бурсаспор» и переиграл его со счётом 3:2.

В августе 2019 года на стадионе прошёл матч за Суперкубок УЕФА, в котором «Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти.

См. также 
 Взрывы в Стамбуле 10 декабря 2016 года
 Тюрк Телеком Арена
 Фенербахче Шюкрю Сараджоглу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт стадиона
 Профиль стадиона на сайте «Бешикташа»

ФК «Бешикташ»
Стадионы, построенные в 2016 году
Стадионы Турции